„Крња“ СФРЈ - СФРЈ у време распада (период током кога је СФРЈ као држава још увек званично постојала).
Савезна Република Југославија - „Трећа Југославија“, која је по инерцији неко време такође називана „крњом“ Југославијом.